615 километр — остановочный пункт Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги. Находится в городе Старый Оскол, Белгородской области, на улице Пирогова (до 2000 года — село Прогари Незнамовского сельского округа).

Коммерческие операции 
О	Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся.

Обслуживает пригородные поезда маршрута Старый Оскол — Валуйки, грузовые поезда со станции Котел, а также поезда дальнего следования «Приосколье», луганского и донецкого направлений.

География 
Соседние станции (ТР4): 438506 Старый Оскол и 438529 617 км.

Расстояние до узловых станций (в километрах): Валуйки — 139, Старый Оскол — 5.

Ссылки 
станция на сайте Единая сетевая разметка
Железнодорожные платформы Старого Оскола
Остановочные пункты Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги